C801 ou C-801 peut faire référence à :
 C-801, un missile anti-navire chinois ;
 HNLMS De Ruyter (C801), un croiseur léger lance-missiles  de la Marine royale néerlandaise.